Улица Ко́синова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Косинова — улица в Кировском районе.
 Улица Косинова — улица в Колпине.
 Улица Косинова — улица в городе Чудове.

Украина 
 Улица Косинова — улица в Перевальске.

См. также 
 Косинов